Liezel Huber og Lisa Raymond var forsvarende mester, men Huber valgte ikke at deltage i 2012 turneringen. Raymond spillede sammen med Sabine Lisicki.

Seedning 

 Vania King /  Yaroslava Shvedova (Første runde)
 Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza (Første runde)

 Katarina Srebotnik /  Zheng Jie ''(Kvartfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke ''(Finale)

Kampe

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012